DZS je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

DZS, Državna založba Slovenije
DzS, Dom za sanje, slovenska rock skupina iz Novega mesta